La A1 Ethniki 1995-1996 è stata la 56ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Giōrgos Sigalas, 
A1 Ethniki MVP finali:  Giōrgos Sigalas,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1995
Pallacanestro nel 1996
1995-1996